Graffigna puede hacer referencia a:

Omar Graffigna, militar argentino.
Uruguay Graffigna, futbolista uruguayo.
Bodegas Graffigna, empresa argentina.